Виктор Чикишев:
 Чикишев, Виктор Иванович — инженер в области связи, лауреат Сталинской премии (1950).
 Чикишев, Виктор Моисеевич — заместитель губернатора — начальник главного управления строительства администрации Тюменской области, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999).